Partit Republicà d'Armènia, partit polític d'Armènia
 Parti Révolutionnaire Anticapitaliste, nom alternatiu del Nou Partit Anticapitalista, partit polític de França
 Partit Reformista d'Andorra, partit polític històric d'Andorra
 Partido Regionalista dos Açores, partit polític històric de les illes Açores
 Parti Radical Alsacienne, partit polític històric d'Alsàcia
 Partit del Reagrupament Africà, partit polític històric de les colònies franceses africanes
 Partido Republicano Autonomista, partit polític espanyol
 Partit Republicà Autònom, nom de diversos partits polítics històrics espanyols com ara: Partit Republicà Autònom Navarrès, Partit Republicà Autònom Alabès, Partit Republicà Autònom Aragonès, ...
 President de la Royal Academy, càrrec de president de la Royal Academy of Arts
 Pura Raça Àrab, nom oficial de la raça de cavall àrab
 Atròfia retinal progressiva (del nom en anglès Progressive Retinal Atrophy), alteració genètica que afecta algunes races de gossos i gats
 Avaluació Probabilística del Risc (del nom en anglès Probabilistic Risk Assessment), mètode d'avaluació de riscos en processos complexos
 Riu Pra (Astúries) també és un riu d'Astúries
 Riu Pra (Rússia) també és un riu de Rússia
 Riu Pra (Ghana) també és un riu de Ghana